: terme anglais désignant le partitionnement de données
  : terme anglais désignant la création de grappes de serveurs.